Le Flon peut faire référence à :

Toponymes 
 Le Flon, secteur du quartier Centre de la commune suisse de Lausanne ;
 Le Flon, commune suisse du canton de Fribourg ;

Œuvre 
 Le Flon, bande dessinée de Jean-Michel Bertoyas publiée par les Requins Marteaux en 2007.

Voir aussi

Homonymie de toponyme

de:Flon